Haubner ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Josef Haubner (* 1937), deutscher Künstler
 Gottlieb Carl Haubner (1806–1882), deutscher Tierarzt, Beamter und Hochschullehrer
 Otto Haubner (1925–1999), österreichischer Lehrer, Schuldirektor, Dichter, Schriftsteller, Maler und Komponist
 Peter Haubner (* 1960), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Roman Haubner (* 1983), österreichischer Schauspieler
 Steffen Haubner (* 1965), deutscher Journalist, Autor und Übersetzer
 Ursula Haubner (* 1945), österreichische Politikerin